Перепічка  — поколотий ножем корж, що робиться із кислого хлібного тіста і печеться на сковороді, намащеній маслом або салом.
 Перепічка (прізвище)
 Київська перепічка — заклад швидкого харчування в Києві, та однойменна страва, що подається у цьому закладі.

Примітки